Ильинский сельский округ — название ряда административно-территориальных образований в странах бывшего СССР.

Казахстан 
 Ильинский сельский округ — в составе Есильского района Северо-Казахстанской области.

Россия

Белгородская область 
 Ильинский сельский округ — в составе Алексеевского района.

Владимирская область 
 Ильинский сельский округ — в составе Гусь-Хрустального района.
 Ильинский сельский округ — в составе Кольчугинского района.
 Ильинский сельский округ — в составе Судогодского района.

Кировская область 
 Ильинский сельский округ — в составе Немского района.
 Ильинский сельский округ — в составе Слободского района.
 Ильинский сельский округ — в составе Советского района.
 Ильинский сельский округ — в составе Фалёнского района.

Краснодарский край 
 Ильинский сельский округ — в составе Кущёвского района.
 Ильинский сельский округ — в составе Новопокровского района.

Московская область 
Годы существования: 1994—2006.
 Ильинский сельский округ — в составе Дмитровского района.
 Ильинский сельский округ — в составе Красногорского района.
 Ильинский сельский округ — в составе Орехово-Зуевского района.

Рязанская область 
 Ильинский сельский округ — в составе Скопинского района.

Тверская область 
Существовали до 2005 года.
 Ильинский сельский округ — в составе Вышневолоцкого района.
 Ильинский сельский округ — в составе Западнодвинского района.
 Ильинский сельский округ — в составе Калининского района.
 Ильинский сельский округ — в составе Кимрского района.
 Ильинский сельский округ — в составе Лихославльского района.
 Ильинский сельский округ — в составе Торжокского района.

Тульская область 
 Ильинский сельский округ — в составе Ленинского района.

Тюменская область 
 Ильинский сельский округ — в составе Казанского района.

Ярославская область 
 Ильинский сельский округ — в составе Гаврилов-Ямского района.
 Ильинский сельский округ — в составе Угличского района.

В упразднённом регионе

Читинская область 
 Ильинский сельский округ — в составе Чернышевского района.

См. также